Skalický může znamenat:

příjmení
 Alexandr Skalický st. (* 1932) – nezávislý fotograf, publicista a památkář
 Eva Skalická – česká zpěvačka a moderátorka
 Jan Skalický – více nositelů
 Jana Skalická (1957–2015) – česká výtvarnice a pedagožka
 Jaroslav Skalický (1956–2019) – český rozhlasový a televizní reportér a moderátor
 Jiří Skalický (rozcestník) – více nositelů
 Karel Skalický (* 1934) – český duchovní a teolog
 Matěj Skalický (* 1993) – český rozhlasový reportér a moderátor
 Miroslav Skalický (* 1952) – český hudebník a básník
 Pavel Skalický (* 1958) - český hokejista
 Vladimír Skalický (1930–1994) – český botanik
 Zdeněk Skalický (* 1926) – český herec
 Zuzana Skalická (1958) – česká herečka

místopisný název
 Skalická Morávka – přírodní památka v okrese Frýdek-Místek
 Skalický potok – rozcestník
 Skalický vrch u České Lípy